

Новий Став — село, Львівський район, Львівська область
 Новий Став — пасажирський залізничний зупинний пункт Львівської дирекції Львівської залізниці

Населені пункти та їхні частини
 Новий Став — місто в Мальборському повіті Поморського воєводства
 Новий Став — гміна в Мальборському повіті Поморського воєводства
 Новий Став — село в гміні Нємце Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Новий Став — село в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Новий Став — частина міста Острув-Велькопольський в Островському повіті Великопольського воєводства
 Новий Став — частина села Став-Ноаковський в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства
 Новий Став — частина села Хибе в гміні Хибе Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Новий Став — частина села Єлене в гміні Крашевіце Остшешовського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Став (значення)

Примітки